(traditionnellement traduit de l'anglais comme Sa Majesté des mouches) peut se référer à :
 Sa Majesté des mouches (, 1954), un roman écrit par l'auteur britannique William Golding, publié pour la première fois en 1954 ;
 Sa Majesté des mouches (, 1963), première adaptation au cinéma du roman de Golding ;
 L'Île oubliée (, 1990), seconde adaptation au cinéma du roman de Golding ;
  (1996), un  du groupe de  britannique .
  (2008), un  du groupe de  allemand Rage paru sur l'album .